Thurman kan syfta på:

Personer

Efternamn 

Allen G. Thurman (1813–1895), amerikansk politiker
Erling Thurmann-Andersen (1945–2002), norsk filmfotograf
Uma Thurman (född 1970), amerikansk skådespelare
Øistein Thurman (1922–1988), norsk målare

Förnamn 

Thurman C. Crook (1891–1981), amerikansk politiker

Geografi

Antarktis 

 Mount Thurman,

USA 

 Thurman, Ohio, ort, Gallia County, 
 Thurman, Iowa, ort, Fremont County, 
 Thurman, New York, ort, Warren County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar

Engelska efternamn